Anaglyphos Records è stata una casa discografica fondata a Catania nel 1995 da compositore e musicista Nello Toscano; dal 2022 è diventata di proprietà di Mhodì Music Company, che ha continuato a utilizzare il marchio, lasciando alla direzione artistica sempre il maestro Toscano.

Storia 
Anaglyphos Records nacque nel 1995, in forma di Associazione Culturale, L’occasione della nascita dell’etichetta è stata dovuta alle difficoltà incontrate nella pubblicazione di alcuni dischi autoprodotti che venivano reputati troppo colti e per una nicchia troppo ristretta di pubblico. L'idea principale del progetto era di produrre musicisti artisticamente meritevoli nel panorama jazz siciliano e non.

Il primo album pubblicato fu nel 1996 dal nome  “Anaglifo” di e con Nello Toscano, Paolo Fresu e Rosalba Bentivoglio. un album realizzato per il balletto di Sicilia Roberto Zappalà

2022: Cessione dell'intero catalogo 
Negli anni di vita dell’etichetta si sono alternati momenti di intensa produttività a momenti di pausa, causati dalle difficoltà della continua evoluzione della digitalizzazione e dei suoi processi che hanno stravolto il vecchio mondo discografico. Per questo si era deciso di porre fine ad Anaglyphos cedendo il catalogo musicale ad un’altra casa discografica.

Si sceglie la Mhodì Music Company e si scopre che è una creazione di Giuseppe Strazzeri, ex studente dei tempi in cui Nello Toscano era docente di educazione musicale, e a cui aveva trasferito un amore viscerale per la musica, tanto da portarlo ad essere, oltre che un musicista, uno dei più competenti discografici siciliani.

Un bell’incontro inaspettato. Giuseppe Strazzeri decide di non far morire Anaglyphos ridandole nuova vita. Così, insieme ai suoi collaboratori, rimodula e digitalizza tutto il catalogo dell’etichetta presentandola al pubblico con il nuovo singolo “CLOUDS” di Nello Toscano che raggiunge in un mese più di 150mila ascolti sulle piattaforme digitali.

Dischi Prodotti

Musicisti che hanno collaborato con Anaglyphos Records 

 Flavio Boltro

 Francesco Cafiso

 Mimmo Cafiero

 Carlo Cattano

 Rino Cirinnà

 Claudio Cusmano

 Franco D'Andrea

 Paolo Fresu

 Stjepko Gut

 Maurizio Giammarco

 Giovanni Mazzarino

 Dino Rubino

 Orchestra Jazz del Mediterraneo

Collegamenti esterni 
 
 

Etichette discografiche italiane
Case editrici italiane